Topola bezeichnet folgende Orte:
 Topoľa, eine Gemeinde in der Slowakei
 Topola (Kamieniec Ząbkowicki), eine Ortschaft in Polen
 Topola, serbische Kleinstadt in der Region Šumadija
 Banatska Topola, Ort in der serbischen Stadt Kikinda in der Provinz Vojvodina